Tarao, série de bande dessinée qui paraît pour la première fois dans le  du journal Pif Gadget (Vaillant ) de septembre 1982.
Tarao, personnage dans la bande dessinée éponyme, fils de Rahan.
Tarao (langue), langue tibéto-birmane parlée dans l'État du Manipur, en Inde.
Tarao, personnage māori de Nouvelle-Zélande de la bande dessinée La Ballade de la mer salée de Hugo Pratt.